Horvátország
 Križevci Kőrös város Kapronca-Kőrös megyében

 Szlovénia
 Križevci Tótkeresztúr falu Péterhegy községben, a Pomurskai statisztikai régióban
 Križevci pri Ljutomeru város, a Pomurskai statisztikai régióban 

 Magyarország
 Križevci Drávakeresztúr falu horvát neve Baranya megyében